Ароку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рокур-э-Флаба. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08211.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 25 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 773 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 502 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 336 были экономически активными, 166 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 336 активных работали 308 человек (177 мужчин и 131 женщина), безработных было 28 (11 мужчин и 17 женщин). Среди 166 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 80 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны